Bogna Jóźwiak (née 1983), est une escrime use polonaise, pratiquant le sabre
 Marek Józwiak (né 1967), est un ancien joueur de football professionnel polonais

Patronyme polonais